Esleve steht für:

 Esleve (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Esleve ist der Familienname folgender Personen

 Christoph von Esleve (1580–1646), Propst der Klöster Obermarsberg und Kemnad, später Statthalter im Eichsfeld
 Maria Sybilla von Esleve, von 1744 bis 1755 Äbtissin des Klosters Marienberg (Boppard)

Siehe auch:
 Esleben
 Eßleben